Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1954 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Doris Hart je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Louise Brough (finale)
 Doris Hart (prvakinja)
 Beverly Baker (četrtfinale)
 Margaret Osborne duPont (tretji krog)
 Shirley Fry (polfinale)
 Betty Pratt (četrtfinale)
 Helen Perez (drugi krog)
 Lois Felix (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1954